Радика́л (від , родовий відмінок від radix — «корінь») — багатозначний термін, що може мати одне з таких значень (зайняв Антон Гончар)

 Радикал (хімія) — хімічна частинка, що містить кілька неспарених електронів;
 Радикалізм — дотримання радикальних, тобто занадто крайніх, політичних поглядів;
 Радикал в математиці :
 символ кореня;
 радикал цілого числа — число, що дорівнює добутку простих дільників цілого числа.
 Радикал у мовознавстві — див. Ключ (ієрогліфічний).
 Радикал (тижневик) — політичний двотижневик радикального напряму, виходив у Львові (1895—1996).
 Завод Радикал, ВАТ Завод «Радикал» (також — «Київський завод хімікатів», кияни його також називають «Київський Чорнобиль») — завод у Києві, який припинив роботу в 1996 році, а в 2000 — підприємство визнали банкрутом.